Pige med perleørering har flere betydninger:

 Pige med perleørering − et oliemaleri fra ca. 1665 af Johannes Vermeer
 Pige med perleørering (bog) − en roman fra 1999 af Tracy Chevalier
 Pige med perleørering (film) − en film fra 2003 af Peter Webber, baseret på romanen fra 1999 af samme navn